Черемза:

 Черемза — река в Кемеровской области.
 Черемза — посёлок в Кемеровской области.